Stegna může být:
 Stegna (Archangelos) – vesnice v Řecku na ostrově Rhodos, část obce Archangelos
 Stegna (okres Nowy Dwór Gdański) – vesnice v Polsku v Pomořském vojvodství (okres Nowy Dwór Gdański)
 Stegna (okres Mława) – vesnice v Polsku v Mazovském vojvodství (okres Mława)
 Stegna (okres Przasnysz) – vesnice v Polsku v Mazovském vojvodství (okres Przasnysz)
 Stegna (okres Sochaczew) – vesnice v Polsku v Mazovském vojvodství (okres Sochaczew)